Conelli bezeichnet:

 den ersten Weihnachtszirkus der Schweiz, siehe Circus Conelli

Conelli ist der Familienname folgender Personen:

 Caberto Conelli (1889–1974), italienischer Automobilrennfahrer und Adliger

Siehe auch:
 Connelly